Direttore tecnico (sport), figura sportiva con ruolo spesso analogo a quello di un allenatore
Direttore tecnico (diritto), membro del direttivo di un'azienda la cui responsabilità valutare le tecnologie che possono essere applicate ai prodotti dell'azienda